Daniel Samohin (né le 12 mars 1998) est un patineur artistique israélien. 
Daniel Samohin représente Israël aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang.

Biographie

Carrière sportive 
Daniel Samohin est né le 12 mars 1998 à Tel-Aviv, en Israël. Ses parents – Irina, une ancienne gymnaste rythmique, et Igor Samohin, un entraîneur de patinage artistique –  venaient de la Russie et se sont installés en Israël en 1996. 

Daniel Somahin a un frère, Stanislav, âgé de 7 ans de plus que lui. Stanislav a participé à des compétitions de patinage artistique pour la Russie et Israël.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

Naissance en avril 1998
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineur artistique israélien
Naissance à Tel Aviv-Jaffa